Landheim bezeichnet:
 eine Einrichtung zum Wohnen (und Lernen) auf dem Land
 beispielsweise ein Schullandheim oder Landerziehungsheim
 beispielsweise das Landheim Ammersee
 einen Ort ca. 5 km östlich von Raufoss in Norwegen
 Bente Landheim (* 1990), norwegische Biathletin

Siehe auch: